Toponímia:
 El Trapiche, localitat d'El Salvador
 El Trapiche (San Luis), localitat de l'Argentina
 Trapiche (Arucas), barri del municipi d'Arucas, Gran Canària
 Trapiche (Vélez-Málaga), pedania del municipi de Vélez-Màlaga

Vegeu també 
 Trapig